Die Ericsson Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. März bis 4. April 2004 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im laufenden Jahr war es das zweite von neun Turnieren der Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andre Agassi, der das Turnier zuvor dreimal in Folge  gewann und dieses Jahr im Achtelfinale ausschied. Im Finale schlug Andy Roddick, die Nr. 2 der Setzliste, die Nummer 3 Guillermo Coria, da Coria im vierten Satz aufgab. Er gewann damit den 13. Titel der Karriere und den dritten Masters-Titel.
Die Titelverteidiger im Doppel, Roger Federer und Maks Mirny, traten nicht mehr gemeinsam zusammen an. Nur Mirny spielte das Turnier und schied mit Mahesh Bhupathi als Zweiter der Setzliste schon im Achtelfinale aus. Im Finale schlugen die an acht gesetzten Simbabwer Wayne Black und Kevin Ullyett Jonas Björkman und Todd Woodbridge (Setzliste Nr. 2) in zwei Sätzen und sicherten sich damit den 11. gemeinsamen Titel, den ersten der Masters-Serie.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)